Sweden Hockey Games 1992 spelades under perioden 30 januari - 2 februari 1992, och vanns av Kanada före OSS och Tjeckoslovakien.

Turneringen sändes i TV4 i Sverige.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 1992
Ishockeysäsongen 1991/1992
1992
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 1990-talet